Germania 
 Chiesa di San Severo – chiesa di Erfurt

 Italia 
  Chiesa di San Severo – chiesa di Arezzo
  Chiesa di San Severo – chiesa di Bardolino
  Chiesa di San Nicolò e San Severo – chiesa di Bardolino
  Chiesa di San Severo Vescovo – chiesa di Cervia
  Chiesa di San Severo al Pendino – chiesa di Napoli
  Chiesa di San Severo fuori le mura – chiesa di Napoli
  Chiesa di San Severo – chiesa di Perugia
  Chiesa di San Severo a Portiglione – chiesa di Scarlino
  Chiesa di San Severo – chiesa di Venezia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Severino